Bodó Zalán (1919–1990) fizikus
Bodó Zalán (1981) informatikus